Carlos Joaquín „Tucu” Correa (ur. 13 sierpnia 1994 w Juan Bautista Alberdi) – argentyński piłkarz występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Inter Mediolan oraz w reprezentacji Argentyny. Wychowanek Estudiantes La Plata, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach, jak Sampdoria, Sevilla oraz Lazio. Posiada również obywatelstwo włoskie.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 31 stycznia 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 16 listopada 2022)

Sukcesy

Lazio 
 Puchar Włoch: 2018/2019
 Superpuchar Włoch: 2019

Inter Mediolan 
 Puchar Włoch: 2021/2022
 Superpuchar Włoch: 2021, 2022

Reprezentacyjne 
 Copa América: 2021
 Superpuchar CONMEBOL–UEFA: 2022

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Argentyny w piłce nożnej
Argentyńczycy pochodzenia włoskiego
Piłkarze Estudiantes La Plata
Piłkarze UC Sampdoria
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze S.S. Lazio
Piłkarze Interu Mediolan
Zdobywcy Copa América
Uczestnicy Copa América 2021
Ludzie urodzeni w Juan Bautista Alberdi (Tucumán)
Urodzeni w 1994